Alessandria (provincie)
Alessandria (stad)